Альбинони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Альбинони, Томазо Джованни (1671—1751) — венецианский композитор.
 Альбинони, Джованни (1777—1838) — итальянский писатель.

См. также 
 Адажио Альбинони